Branxton kan syfta på följande:
 Branxton, New South Wales, ort i Australien
 Branxton, Northumberland, ort i England, Storbritannien